Льоро́ — город и муниципалитет в Колумбии, входит в департамент Чоко.

История 
Основан в 1674 году под названием Вилья-да-Ла-Инмакулада-Консепсьон, в 1740 году назван Льоро (с исп. Плачущий). Муниципалитет с 1970 года.

География 
Расположен на западе департамента Чоко, в верховьях р. Атрато, в 12 км от города Атрато и 45 км от г. Кибдо. Общая площадь муниципалитета — 905 км². Находится на высоте 69 м над уровнем моря. Через муниципалитет протекают реки Атрато, Рио-Андагуэда, Рио-Тумутумбудо, Рио-Мумбарадо и другие.

Население 
Население муниципалитета — 6965 жителей.

Экономика 
В регионе развито сельское хозяйство, выращиваются бананы, сахарный тростник, ананасы, пальмовые культуры.

Климат 
Среднегодовая температура — 28°С. Этой местности принадлежит абсолютный рекорд по среднегодовому количеству осадков в Колумбии и во всем мире —  в год.

См. также 
 География Колумбии

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Список муниципалитетов Колумбии

Карты 
 
 
 
 
 

Муниципалитеты департамента Чоко
Экстремальные точки Земли